Els crocodiliformes (Crocodyliformes) constitueixen un clade d'arcosaures Crurotarsis, tradicionalment es fa referència a aquest grup com a "crocodilians".

Filogènia 
El següent cladograma (basat en un treball de Martin i Benton de l'any 2008) il·lustra les relacions dels crocodiliforms.

Referències 

Crocodilomorfs